La saison 2013-2014 de Ligue 2 est la soixante-quinzième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002).

Deuxième niveau de la hiérarchie du football en France après la Ligue 1, le championnat oppose en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1. Le championnat débute le vendredi  et se termine le vendredi .

Équipes participantes 

Les équipes classées de la  à la  de Ligue 2 2012-2013, les 3 derniers de Ligue 1 2012-2013 ainsi que les trois premiers de National 2012-2013 participent à la compétition.

Légende des couleurs

Compétition

Règlement 
Calcul des points :
 3 pts pour une victoire ;
 1 pt pour un match nul ;En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 Différence de buts générale ;
 Nombre de buts marqués ;
 Différence de buts particulière ;
 Classement du fair-play.
 0 pt pour une défaite.

L'organisation et la gestion du Championnat de France de Ligue 2 sont confiées à la Ligue de football professionnel, qui décerne le titre de champion de France de Ligue 2 au club dont l'équipe termine en tête du classement à l'issue de la dernière journée de la compétition.

À la fin de la saison, les trois premières équipes du classement accèdent à la Ligue 1. Les trois dernières équipes, classées de la  à la , sont reléguées en National. Ces équipes sont remplacées par les trois dernières équipes de Ligue 1, ainsi que par les trois premières équipes de National.

À la suite de la rétrogradation administrative de Valenciennes en CFA (en lieu et place d'une rétrogradation sportive en Ligue 2), Châteauroux est maintenu en Ligue 2 malgré sa  au classement final.

À la suite du refus de la DCNG de promouvoir Luzenac en Ligue 2, le FC Istres est maintenu en Ligue 2 malgré sa  au classement final mais est relégué en National le  à la suite du maintien de Valenciennes.

Lens a été recalé par la DNCG pour la montée en Ligue 1. Le club fait appel devant le CNOSF. Sochaux est provisoirement maintenu en Ligue 1.

Classement final

Résultats

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

939 buts ont été marqués durant la saison (dont 66 sur penalty), soit 24,7 par journée ou 2,47 par match.

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Leader par journée

Évolution du classement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football 2013-2014
 Championnat de France de football National 2013-2014
 Championnat de France amateur de football 2013-2014
 Championnat de France amateur 2 de football 2013-2014
 Coupe de France de football 2013-2014
 Coupe de la Ligue française de football 2013-2014

Lien externe 
 Site officiel de la LFP

France M2